Jüdischer Friedhof Rotenburg steht für:

 Jüdischer Friedhof (Rotenburg, Wümme), Niedersachsen
 Jüdischer Friedhof (Rotenburg an der Fulda), Hessen